Osoby noszące nazwisko Młynarski
 Emil Młynarski (1870–1935) – dyrygent, skrzypek, kompozytor
 Feliks Młynarski (1884–1972) – ekonomista, bankowiec
 Jan Młynarski (ur. 1979) – muzyk, kompozytor, wokalista
 Kacper Młynarski (ur. 1992) – koszykarz
 Marian Młynarski (ur. 1926) – biolog
 Mieczysław Młynarski (ur. 1956) – koszykarz
 Teodor Leonard Młynarski (1906–1978) – nauczyciel, poeta, publicysta
 Wojciech Młynarski (1941–2017) – poeta, kompozytor, piosenkarz
 Zygmunt Młynarski (1904–1963) – historyk

 Osoby noszące nazwisko Młynarska
 Adrianna Godlewska-Młynarska
 Agata Młynarska
 Paulina Młynarska-Moritz

 Inne
 Młynarski – album zespołu Raz, Dwa, Trzy
 Młynarski Plays Młynarski – zespół muzyczny
 Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki – debiutancki album Wojciecha Młynarskiego